Chazeuil puede referirse a: 

 Chazeuil, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Chazeuil, comuna francesa situada en Nièvre.